Ники́фор Па́влов:
 Павлов, Никифор Дамианович (1867—1929) — русский военный геодезист, советский профессор астрономии и геодезии.
 Павлов, Никифор Михайлович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Никифор Савельевич (1922—1995) — Герой Советского Союза.